Knott ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Knott (* 1979), britischer Schauspieler
 Cargill Gilston Knott (1856–1922), schottischer Mathematiker, Physiker und Seismologe
 Carl Knott (1892–1987), deutscher Manager
 Eleanor Knott (1886–1975), irische Keltologin, Lexikografin und Hochschullehrerin
 Else Knott (1909–1975), deutsche Schauspielerin
 Georg Knott (1914–1994), deutscher Politiker (BP)
 Ilse Knott-ter Meer (1899–1996), deutsche Maschinenbau-Ingenieurin
 J. Proctor Knott (1830–1911), US-amerikanischer Politiker (Kentucky)
 Kristina Knott (* 1995), US-amerikanisch-philippinische Leichtathletin
 Laura Knott (* 1955), US-amerikanische Performancekünstlerin, Tänzerin und Kuratorin
 Marie Luise Knott (* 1953), deutsche Journalistin, Autorin und Übersetzerin
 Oliver Knott (* 1972), deutscher Aquariendesigner, Autor, Aquascaper, Berater und Vortragender
 Robbie Knott (1945–2018), US-amerikanischer Special Effects-Designer
 Robert Knott (* 1861; † wohl um 1935), Oberlehrer für Physik und Mathematik in Liegnitz, später in Berlin; Mitautor der Allgemeinen Deutschen Biographie
 Ursula Knott (* 1947), deutsche Politikerin (CDU)

Knott ist der Name folgender Unternehmen:

 Knott GmbH, deutsches Unternehmen für Anhängerteile und Bremssysteme

Knott oder The Knott ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Knott (Berg), Berg im Lake District, Cumbria, England
 Arnside Knott, Berg nahe Arnside, Cumbria, England
 Hard Knott, Berg im Lake District, Cumbria, England
 The Knott, Berg im Lake District, Cumbria, England 
 The Knott (Stickle Pike), Berg beim Stickle Pike, Lake District, Cumbria, England
 The Knott (Stainton Pike), Berg beim Stainton Pike, Lake District, Cumbria, England
 Knott (Skye), Ort auf der schottischen Isle of Skye
 Knott (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Knott County in Kentucky, Vereinigte Staaten
 Knott-Nunatak, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch: 
 Knodt
 Knoth
 Knotts
 Knotten